PSV est un sigle qui signifie :
Partit Socialista Valencià, un parti politique du Pays valencien, en Espagne ;
 Petit-Saint-Vincent, une île de l'archipel des Grenadines, dans les Petites Antilles ;
 platform supply vessel, un navire d'assistance pour une  plate-forme pétrolière ;
 pilotage sans visibilité d'un avion ;
 PlayStation Vita, la console portable de Sony deuxième génération ;
 Point de surveillance, selon le protocole Sise utilisé par le contrôle sanitaire en France ;
 PSV Eindhoven, un club de football néerlandais ;
 PSV (féminines), la section féminine de ce même club de football;
 Puissance spirituelle du verbe (abrégé en PSV), une organisation africaine.